Рогастко () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 1,91 км². Центр общины располагается на высоте 231 м над уровнем моря. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 152 человека.

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1542 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края